«Конструкторул» — название ряда футбольных клубов:
 Молдавия
 «Конструкторул» (Кишинёв/Чобручи) — название футбольного клуба «Тирасполь» из одноимённого города (в 1992—2000 годах представлял Кишинёв, в 2001 году — Чобручи).
 «Конструкторул» (Кишинёв) — название футбольного клуба «Агро» из Кишинёва в 1990—1992 годах (в 1992—1993 — «Конструкторул-Агро»).
 «Конструкторул» (Леова) — название футбольного клуба «Прут» из города Леова в 1992 году.
 Румыния
 «Конструкторул» (Брэила) — название румынского футбольного клуба  из города Брэила в 1964—1965 годах.